O ATP Tour de 2003 foi a 14º edição do circuito mundial de tênis profissional sob o nome ATP Tour, organizado pela Associação de Tenistas Profissionais.

Bibliografia 
Collins, Bud (2010). The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book (2nd ed.). New York: New Chapter Press. ISBN 978-0-942257-70-0.

Referências
Geral

Ver também
 Temporada da WTA de 2003
 Associação dos Tenistas Profissionais (ATP)
 Federação Internacional de Tênis (ITF)

Ligações externas
 
 

 
2003
A